Le Jardin botanique de l'université jagellonne  a été fondé en 1783 à Cracovie. Il est situé dans le centre historique de la ville et occupe une superficie de . Ce jardin botanique longe l'université jagellonne de Cracovie et est classé comme lieu historique.

Notes et références 

Parc ou jardin public à Cracovie